«In the Army Now» — песня нидерландского дуэта братьев Роба и Ферди Болландов, записанная ими в 1981 году и изданная как сингл в 1981—1982 годах. В их исполнении провела в 1982 году 6 недель подряд на вершине норвежского синглового чарта.

В 1986 году свою версию издала группа Status Quo. Сингл с их версией достиг, в частности, 2-го места в их родной Великобритании и первого места в Германии, Австрии и Швейцарии.

Впоследствии песня издавалась и другими группами, среди которых шведская Sabaton, словенская Laibach (на альбоме 1994 года NATO), французская Les Enfoirés (под титулом «Ici Les Enfoirés», с французским текстом на совсем другую тему, была издана как сингл в 2009 году).

Мелодия песни очень похожа на мотив песни группы Abba Lay All Your Love on Me, вышедшей годом ранее в 1980 году. Заявлений со стороны группы Abba о плагиате мотива их песни не выявлено.

Список композиций 
 7"-й сингл
 «In the Army Now» (Bolland/Bolland) – 3:52
 «Heartburn» (Patrick/Parfitt/Rossi) – 4:44

 12"-й макси-сингл
Сторона A
 «In the Army Now» (military mix) – 5:55
Сторона Б
 «Heartburn» (Patrick/Parfitt/Rossi) – 4:44
 «Late Last Night» (Young/Parfitt/Rossi) – 2:58

Чарты и сертификации

Версия Болланда и Болланда

Версия группы Status Quo

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 Status Quo «In The Army Now (2010)» — клип к версии 2010 года (более поздней) на YouTube

Песни 1981 года
Синглы 1981 года
Синглы 1986 года
Антивоенные песни
Композиции хард-рока
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Поп-рок-песни
Песни Status Quo
Синглы, изданные на лейбле Virgin Records